Pirchner ist der Familienname folgender Personen:

 Omar Haijawi-Pirchner (* 1980), österreichischer Polizist, Brigadier der Bundespolizei
 Werner Pirchner (1940–2001), österreichischer Komponist und Musiker
 Wolfram Pirchner (* 1958), österreichischer Fernsehmoderator

Pirchner steht für:

 Orgelbau Pirchner, österreichisches Orgelbauunternehmen

Siehe auch: 
 Pircher